La Fe (con mayúscula o minúscula según se desee o no personalizar o santificar) hace referencia a:

 Fe.
 Virgen de la Fe, una advocación de la Virgen y un paso de Semana Santa.

Instituciones
 Hospital La Fe, en Valencia (España).

Lugares
 Santa Fe, también conocida como La Fe, en Isla de la Juventud (Cuba).

Periódicos 
 La Fe (1855), periódico de Madrid.
 La Fé (1875-1891), periódico de Madrid.

Títulos de obras artísticas, literarias y cinematográficas

 La Fe Triunfante, publicación contra los chuetas mallorquines (1691).
 La Fe (Donatello), escultura.
 La Fe (Furini), pintura (véase Francesco Furini).
 La Fe (Carmona), escultura (véase Luis Salvador Carmona).
 La Fe (Guillaume), escultura (véase Eugène Guillaume).
 La fe, película de 1947 dirigida por Rafael Gil.

Enlaces externos
 La fe, poesía de Juan Antonio Viedma, en Wikisource.
 :en:The Faith, nombre de varios grupos musicales y de álbumes.